Richwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Richwood (Louisiana)
Richwood (Ohio)
Richwood (Texas)
Richwood (West Virginia)

Richwood kan verwijzen naar:
Richwood Guitars, een Europees gitaarbouwer